Marian Kowalski (1821–1884) – polski astronom	
 Marian Kowalski (1895–1975) – major piechoty Wojska Polskiego
 Marian Kowalski (1920–2011) – polski rolnik i polityk, poseł na Sejm PRL
 Marian Kowalski (ur. 1936) – polski pisarz i dziennikarz
 Marian Kowalski (ur. 1964) – działacz narodowy, polityk